Peschiere ima više značenja:
 Peschiere, Biella
 Peschiere, Treviso